

Personnalités 
 Theodosius Harnack (1816-1889), théologien
 Axel Harnack (1851-1888), fils de Theodosius Harnack, mathématicien
 Adolf von Harnack (1851-1930), fils de Theodosius Harnack, théologien protestant
 Agnes von Zahn-Harnack (1884-1950), fille d'Adolf von Harnack, féministe allemande
 Ernst von Harnack (1888-1945), fils d'Adolf von Harnack, économiste et héros de la résistance au nazisme
  (1917-2010), fils d'Ernst von Harnack, pédiatre
  (1892-1976), fille d'Adolf von Harnack, pionnière du travail social
 Axel von Harnack (1895-1974), fils d'Adolf von Harnack, scientifique allemand
  (1852-1915), fils de Theodosius von Harnack, scientifique allemand
  (1857-1914), fils de Theodosius Harnack, historien de la littérature
  (1877-1962), son épouse, née Reichau, artiste peintre
 Arvid Harnack (1901-1942), fils d'Otto Harnack, époux de Mildred Fish-Harnack, juriste allemand, économiste et héros de la résistance au nazisme
 Mildred Harnack (1902-1943), son épouse, historienne de la littérature allemande, traductrice et héroïne de la résistance au nazisme
 Falk Harnack (1913-1991), fils d'Otto Harnack, réalisateur et scénariste allemand

Mathématiques 
 Principe de Harnack, du nom d'Axel Harnack
 Inégalité de Harnack, du nom d'Axel Harnack